А́ндерс () — німецьке та шотландське прізвище, похідне від особового імені Андерс, яке у свою чергу має скандинавське коріння.

Відомі носії прізвища:
  (;  1975) — американська акторка.
  (;  1950) — польська громадська і політична діячка, сенатор Польщі (2016—2019), дочка Владислава та Ірени Андерс.
 Вільям Елісон Андерс (;  1933) — американський військовий льотчик, астронавт, державний діяч.
 Владислав Андерс (; 1892—1970) — польський генерал, політик; 1941—1942 командувач Польської армії в СРСР, 1942—1943 — Польської армії на Сході і 1943—1946 — 2-го Польського корпусу; 1946—1954 головнокомандувач і генеральний інспектор Польських збройних сил в еміграції.
 Ґюнтер Андерс (, уроджений — Ґюнтер Штерн, ; 1902—1992) — австрійський письменник, філософ німецько-єврейського походження.
 Девід Андерс (;  1981) — американський актор.
 Еллісон Андерс (;  1954) — американська режисерка, сценаристка кіно і телебачення.
 Ірена Андерс (, у дівоцтві — Ірина Яросевич, артистичний псевдонім Рената Богданська, ; 1920—2010) — українська і польська естрадна співачка українського походження, акторка театру та кіно, капітан польської армії, дружина генерала Владислава Андерса.
 Карл Андерс (; 1893—1972) — німецький воєначальник, генерал-майор Вермахту під час Другої світової війни.
 Томас Андерс (; уроджений — Бернд Вайдунг, ;  1963) — німецький поп-співак, актор і композитор, колишній соліст гурту «Modern Talking».
 Хельга Андерс (; уроджена — Шерц ; 1948—1986) — австрійська акторка.
 Чарлі Джейн Андерс (; 1969) — американська письменниця та коментаторка.

Примітки